Konjunktor steht für:

 ein Bindeelement zur Verbindung zweier Formeln zu einer Formel, zur so genannten Konjunktion (Konjunktor – lat.: et = „und“), mathematisches Symbol: , siehe Konjunktion (Logik)
 eine Sätze, Wortgruppen, Wörter oder Wortteile verbindende Wortart (bspw.: und, oder), siehe Konjunktion (Wortart)

Siehe auch:
 Konjunktur